Oasis FM fue una estación radial chilena ubicada en el 102.1 MHz del dial FM en Santiago de Chile, perteneciente a RDF Media, consorcio de radios de Canal 13. Finalizó sus transmisiones el 1 de noviembre de 2022, siendo reemplazada por 13c Radio.

Historia

Inicios bajo Copesa (mayo de 1999-agosto de 2000) 
Se inició el 10 de mayo de 1999 tras la adquisición de las frecuencias de Radio Viña del Mar (en el Gran Valparaíso y en Santiago) por parte de Copesa. Ya en esos años tenían gran éxito con Zero, y quisieron repetir la fórmula con una estación contemporánea/ejecutiva que programaba éxitos anglo de los '80 y '90. Prácticamente a ocho meses de haber lanzado la emisora, es puesta a la venta. 
En sus inicios estuvo alojada en la calle Europa número 2020 en la comuna de Providencia en Santiago de Chile.
Fue puesta al aire por Patricio Morales, Claudio Zapata y Jorge Méndez bajo el concepto "Oasis te marca". La voz de continuidad fue Iván Loscher (R.I.P)
Después fue vendida a García Reyes quien a su vez la vende a su amigo Andrónico Luksic para seguir la senda derechista de las radio de Canal 13.

Como curiosidad, la radio inicio transmisiones con una selección del grupo humorístico argentino Les Luthiers

Consolidación bajo Julián García-Reyes (septiembre de 2000-marzo de 2013) 
La estación es adquirida por el entonces dueño de Radio Horizonte, Julián García-Reyes Anguita (hombre de radio que fuera dueño y locutor de Radio Concierto), quien reestructura el 1 de septiembre de 2000 a esta radio que se transforma en el lugar de clásicos para adultos. Éxitos nacionales e internacionales de los años '40s, '50s, '60s y '70s bajo el eslogan Solamente para mayores, fueron la tónica de Oasis, emisora que fue líder en el segmento 45-60+. Para su creación, se extrajo la música directamente de los vinilos originales, que además fueron remasterizados en el estudio de grabación Master, también propiedad de García-Reyes. Profesionales de la radio, la televisión y la prensa escrita chilena pasaron entre sus filas: Freddy Hube (2000-2013), Gabriel Salas Arévalo (2000-2013), Bárbara Ackermann (2000), Camilo Fernández (Q.E.P.D.† 2000-2007), Raúl Matas (Q.E.P.D., 2001-2004), Enrique "Cote" Evans (2001-2013), Susana Roccatagliata (2002), Jeannette Frazier (2002-2013), César Antonio Santis (2006), Javier Miranda (Q.E.P.D., 2008-2013), Alfredo Lamadrid (2010-2013), Felipe Vidal (2010-2013), Fernando Villegas (2011-2013) y Nancy Castillo Estay (2011-2013).

Etapa de RDF Media (marzo de 2013-octubre de 2022) 
En diciembre de 2011, se anuncia un contrato de promesa de compraventa o de transferencia de concesiones radiales de las radios Horizonte y Oasis por parte de Radiodifusión SpA (del holding Canal 13), procediendo a presentar el respectivo informe de compra a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el 7 de marzo de 2012. Sin embargo, en abril la compra fue catalogada como desfavorable por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). El 12 de abril, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) inició un procedimiento de consulta por la eventual compra.

En septiembre de 2012, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) aprobó la adquisición de Horizonte y Oasis. Mientras que el archivo musical fue adquirido en forma conjunta con las licencias, las dependencias de las radios no fueron incluidas en el trato.

Mientras que Radio Horizonte, que ocupaba la frecuencia 103.3 MHz de Santiago de Chile, fue reemplazada por Top FM el 19 de marzo de 2013 en esa frecuencia, Oasis FM cambió su administración, mantuvo su frecuencia 102.1 FM en Santiago, así como sus frecuencias en regiones, a excepción de frecuencias en que la nueva administración cesa las emisiones de Oasis FM, en Concepción (donde se ubicaba en el 89.5 FM) y en Puerto Montt (donde se ubicaba en el 92.9 MHz), para así dar paso a las emisiones en esas frecuencias de Top FM.

Con la nueva administración, se mantuvo su estilo de clásicos que mantenía antes de la venta a Canal 13, aunque reorientando su tendencia musical a una audiencia más joven predominando más la música anglo de los años 70 y 80, y acercándose más al estilo de radios como El Conquistador, Duna e Infinita, todas del tipo Adulto Contemporáneo, sin embargo para bastantes personas que acostumbran escuchar la Oasis de la era Julián García-Reyes, fue un cambio desastroso, especialmente cuando la radio adoptó un formato "pop moderno" a partir de 2015. Las voces que estuvieron en el inicio de esta nueva etapa fueron Marcelo Comparini, Marco Silva, Mauricio Hofmann, María Elena Dressel, Federico Sánchez y Cristián Warnken. Comercialmente la radio esta dirigida la audiencia del segmento ABC1.

En julio de 2016, Oasis abandona el 98.1 MHz del Gran Valparaíso, debido al término de contrato de la concesión con su respectivo dueño.

El 1 de agosto de 2020, Oasis abandona el 100.3 MHz de Osorno, siendo vendida y reemplazada por Radio Supersol, no tiene relación con RDF Media.

El 24 de octubre de 2022, se anuncia que Oasis será reemplazada por 13C Radio, nuevo medio que expandirá los contenidos que entrega el canal de cable del mismo nombre, iniciando transmisión el 1 de noviembre .

El 1 de noviembre de 2022, a las 0:00 horas, Oasis emite como último tema musical Hello, Goodbye de The Beatles (misma canción que dio inicio a su etapa en RDF Media en 2013), y sale del aire con palabras de despedida, dando inicio a 13c Radio, una nueva radio dedicada a la cultura.

Antiguas frecuencias 
 98.1 MHz (Gran Valparaíso); hoy Radio Carnaval, no tiene relación con RDF Media.
 99.1 MHz (San Antonio); hoy 13c Radio.
 89.5 MHz (Gran Concepción); hoy Tele13 Radio.
 94.3 MHz (Temuco); hoy Estación Araucanía; y anteriormente 13c Radio.
 92.7 MHz (Villarrica/Pucón); hoy 13c Radio.
 100.3 MHz (Osorno); hoy Radio Supersol, no tiene relación con RDF Media.
 92.9 MHz (Puerto Montt); hoy Radio Supersol, no tiene relación con RDF Media; y anteriormente Tele13 Radio.
 102.5 MHz (Punta Arenas); hoy 13c Radio.
 102.1 MHz (Gran Santiago); hoy 13c Radio.

Véase también 
 Radio Horizonte
 Play FM
 Sonar FM
 Tele13 Radio
 Top FM

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
 Señal en vivo
 
 

Oasis FM
Oasis FM
Emisoras de radio fundadas en 1999
Emisoras de radio desaparecidas en 2022